Jesenovec je lahko:

 Jesenovec, naselje na Hrvaškem
 Jesenovec, priimek več znanih ljudi